«Одиссея 5» () — канадский научно-фантастический телесериал, вышедший на экраны в 2002 году в телесети Showtime в США и на телеканале  в Канаде.

Первоначально в США было выпущено 13 из 20 серий, а оставшиеся 7 серий не показывали примерно в течение полугода. Они вышли на Showtime как «отсутствовавшие» эпизоды, якобы включённые в окончание сериала. Сериал вышел полностью 20 сериями в Великобритании на телеканалах Sky1 и Sci Fi и в Канаде. В 2004 году сериал вышел в эфир в Финляндии на телеканале  и, следовательно, мог быть просмотрен также в Эстонии, а в июне 2004 состоялась премьера в Германии на канале Sat.1. В 2005 году после полуночи сериал выходил на канале  в Нидерландах. Кроме этого, «Одиссея 5» выпускался в эфир телестанцией  в Венгрии, с декабря 2006 на канале Sci Fi в Австралии и на канале  в 2008 году в Литве.

Позднее сериал выходил в эфир на канале Cadena 3 (28-й канал в Мексике), канале Sci Fi в США, кабельной телесети  в Португалии, телесети Mega Channel в Греции, TV3 в Эстонии, Extreme TV в Испании и AXN Sci-Fi в Румынии, Польше и Болгарии.

«Одиссея 5» является детищем сценариста и режиссёра Manny Coto, который написал сценарий и продюсировал сериал. Посредством веб-сайта и в интервью Котто выразил заинтересованность в доработке сериала с какой-либо точки, продолжив его, либо дав сюжету логическое завершение.

Сериал был снят в Торонто, Онтарио, Канада.

Сюжет 
Выполняя орбитальную миссию, пятеро членов экипажа космического челнока «Одиссея 5» становятся свидетелями уничтожения Земли — планета гибнет в яркой вспышке энергии и облаке рассеивающегося газа. Людей, потерявших сознание из-за отсутствия кислорода, спасает инопланетное существо, называющее себя Искателем, — оно объясняет им, что разыгравшаяся трагедия — очередная в серии аналогичных событий, уничтожающих цивилизации изнутри. Искатель отправляет астронавтов в прошлое, чтобы они выяснили обстоятельства и предотвратили катастрофу.

У командира, Чака, есть одна зацепка — название «Левиафан», полученное им с секретного орбитального спутника во время передачи туда в момент взрыва. Так называется проект НАСА по созданию колоний саморазвивающихся организмов. А команда вернувшихся обнаруживает ещё одну странность — некоторое количество жителей города, лечившихся генной терапией, становятся подверженными зомбированию и выполняют чью-то волю, претворяя в жизнь планы их «хозяина».

Актёрский состав 
 Питер Уэллер — Чак Таггарт, командир экипажа
 Кристофер Горэм — Нил Таггарт, бортинженер
 Лесли Силва — Сара Форбс, репортёр
 Себастьян Роше — Курт Мендел, специалист
 Тамара Крейк Томас — Анжела Перри, второй пилот

Серии

Ссылки

Примечания 

Научно-фантастические телесериалы Канады
Программы телеканала Showtime
Телесериалы Канады 2002 года
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы о космических путешествиях
Телесериалы о путешествиях во времени
Телесериалы о трансгуманизме